Le detentrici del titolo sono Jelena Janković e Katarina Srebotnik che hanno deciso di partecipare con due compagnie diverse, rispettivamente Klára Koukalová e Květa Peschke. Srebotnik e Peschke hanno perso al secondo turno contro Chan Hao-ching e Chan Yung-jan, mentre Jankovic e Koukalova hanno perso al secondo turno contro Michaëlla Krajicek e Barbora Záhlavová-Strýcová.

Sara Errani e Roberta Vinci hanno sconfitto in finale Cara Black e Sania Mirza per 7-64, 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno. 

  Sara Errani /  Roberta Vinci (campionesse)
  Hsieh Su-wei /  Peng Shuai (semifinale)
  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (secondo turno)
  Cara Black /  Sania Mirza (finale)

  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (quarti di finale) 
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (quarti di finale)
  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (primo turno)
  Alla Kudrjavceva /  Anastasija Rodionova (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Rogers Cup 2014
WTA Tour 2014